La División de Honor 2003-2004 è stata la 15ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 spagnolo. Organizzata dalla Liga Nacional de Fútbol Sala, la stagione regolare è iniziata il 13 settembre 2003 e si è conclusa il 3 maggio 2004, prolungandosi fino al 27 giugno con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
Interviú campione di Spagna 2003-04 e qualificato alla Coppa UEFA 2004-2005.
 Guadalajara e Valencia retrocessi in División de Plata 2004-05.

Play-off
I play-off valevoli per il titolo nazionale si sono svolti tra l'8 maggio e il 27 giugno 2004. Il regolamento prevede che i quarti di finale si giochino al meglio delle tre gare mentre le semifinali e la finale al meglio delle cinque.

Tabellone

Quarti di finale

Gara 1

Gara 2

Semifinali

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Gara 4

Finale

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Gara 4

Gara 5

Supercoppa di Spagna 
La 14ª edizione della competizione ha opposto l', vincitore del campionato, al , detentore della Coppa di Spagna. Il trofeo è stato assegnato tramite una gara unica disputata sul campo neutro di Santiago di Compostela.

Note

Collegamenti esterni

Primera División de Fútbol Sala
Calcio a 5 nel 2003
Calcio a 5 nel 2004